{{DISPLAYTITLE:(20069) 1993 TD37}}

A (20069) 1993 TD37 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Eric Walter Elst fedezte fel 1993. október 9-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (20001–20500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói